Die Serie A 1980/81 war die 49. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 14. September 1980 und endete am 24. Mai 1981. Als Aufsteiger kamen Como Calcio, AC Pistoiese und Brescia Calcio aus der Serie B dazu.

Die Saison als Meister beendete der Juventus Turin und wurde damit Nachfolger von Inter Mailand. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Juventus. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich der SSC Neapel und Inter Mailand. Über die Coppa Italia sicherte sich die AS Rom die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Serie B absteigen mussten Brescia, AC Perugia und Pistoiese. Der FC Bologna, US Avellino und Perugia starteten mit −5 Punkten in die Saison als Folge des Bestechungsskandals von 1980.

Abschlusstabelle 

Für den Abstieg: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1980/81
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1980
Fußballsaison 1980/81